Jishar (Ishar w przekładzie BW) – postać biblijna (wnuk Lewiego)
 Ishar – seria komputerowych gier fabularnych
 Ishar: Legend of the Fortress
 Ishar 2: Messengers of Doom
 Ishar 3: The Seven Gates of Infinity

Zobacz też 
 Issachar